Cygnus (állatnem)
 Hattyú csillagkép
 Cygnus teherűrhajó